Ерешко — фамилия.
 Ерешко, Василий Терентьевич (1928—2004) — советский земледелец, Герой Социалистического Труда.
 Ерешко, Феликс Иванович (род. 1940) — советский и российский учёный в области прикладной математики.